Тверско́й прое́зд — название улиц в различных населённых пунктах России.
 Тверской проезд — улица в Клине;
 Тверской проезд — улица в Краснодаре; 
 Тверской проезд — улица в Луге;
 Тверской проезд — улица в Москве;
 Тверской проезд — улица в Нижнем новгороде;
 Тверской проезд — улица в Саратове; 
 Тверской проезд — улица в Твери;
 Тверской проезд — улица в Тольятти;
 Тверской проезд — улица в Томске.